acefalia (medycyna)
 acefalia (biologia)